Vice – magazyn
 Vice – amerykański film z 2000
 Brygada (ang. Vice) – amerykański film z 2008
 Vice: Korporacja zbrodni – amerykański film z 2015
 Vice – amerykański film z 2018
 Vice – piosenka Razorlight
 Vice – piosenka Mirandy Lambert

Zobacz też 
 VICE